Wodtke ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Wodtke (1901–1983), deutscher Verwaltungsjurist
 Alec Wodtke (* 1959), US-amerikanischer Chemiker
 Ernst Christian Wodtke (1760–1830), königlich-preußischer Oberamtmann
 Georg von Wodtke (1864–1942), deutscher Generalmajor
 Gertrud Wodtke (1902–1994), Funktionärin der DDR-Blockpartei LDPD, siehe Gertrud Sasse
 Hans von Wodtke (1922–2014), deutscher Handballspieler und Trainer
 Heinrich von Wodtke (1836–1907), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Wotke
 Dariusz Wódke (* 1957), polnischer Säbelfechter